Poseidon  se poate referi la:

 Mitologie
 Poseidon – zeul mării în mitologia greacă

 Literatură
 Aventura lui Poseidon (roman) (The Poseidon Adventure) – roman de Paul Gallico

 Cinema
 1972 Aventura lui Poseidon – film de aventuri american, regia Ronald Neame
 1979 Noi aventuri pe vasul Poseidon – film de aventuri american, regia Irwin Allen
 2006 Poseidon regia Wolfgang Petersen (remake al filmului din 1972)

 Televiziune
 2005 Aventura lui Poseidon (The Poseidon Adventure) – film TV

 Diverse
 4341 Poseidon – un asteroid